Ла Амплијасион има више значења:

 Ла Амплијасион (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Амплијасион (Сан Агустин де лас Хунтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Амплијасион (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Амплијасион, Лос Арохос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику